La saison 1999-2000 est la  de la Coupe continentale de hockey sur glace.

Équipes participantes 
49 équipes provenant de 28 pays ont pris part à la Coupe continentale 1999-2000.

Premier tour

Groupe A 

Il s'est déroulé du 24 au  à Sofia.

Groupe B 
Il s'est déroulé du 24 au  à Nowy Targ.

Groupe C 
Il s'est déroulé du 24 au  à Bucarest.

Groupe D 
Il s'est déroulé du 24 au  à Dunaújváros.

Groupe E 
Il s'est déroulé du 24 au  à Lyon.

Groupe F 
Il s'est déroulé du 24 au  à Angers.

Deuxième tour

Groupe G 
Il s'est déroulé du 22 au  à Oświęcim.

Groupe H 
Il s'est déroulé du 22 au  à Zvolen.

Groupe J 
Il s'est déroulé du 22 au  à Milan.

Groupe K 
Il s'est déroulé du 22 au  à Székesfehérvár.

Groupe L 
Il s'est déroulé du 22 au  à Cardiff.

Groupe M 
Il s'est déroulé du 22 au  à Sheffield.

Troisième Tour

Groupe N 
Il s'est déroulé du 26 au  à Pilsen.

Groupe O 
Il s'est déroulé du 26 au  à Ambrì et Biasca.

Groupe P 
Il s'est déroulé du 26 au  à Kazan.

Super Finale 
Elle s'est déroulée du 26 au  à Berlin.

Meilleurs joueurs de la finale
Meilleur gardien : Udo Döhler (Eisbären Berlin).
Meilleur défenseur : Leif Rohlin (HC Ambrì-Piotta).
Meilleur attaquant : Edouard Koudermetov (Ak Bars Kazan).

Vainqueurs

Voir aussi

Liens externes 
La Coupe continentale 1999-2000 sur hockeyarchives.info

Notes

Articles connexes 

Coupe continentale de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1999
Hockey sur glace en 2000
Événement sportif à Berlin
Hockey sur glace M2